Caroline Garcia era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in finale da Ekaterina Aleksandrova con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie 

  Caroline Garcia (finale)
  Alizé Cornet (semifinale)
  Océane Dodin (secondo turno)
  Pauline Parmentier (secondo turno)

  Sorana Cîrstea (secondo turno)
  Donna Vekić (quarti di finale)
  Mandy Minella (secondo turno)
  Stefanie Vögele (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Engie Open de Limoges 2016